Příjmení Cornwell nosí více významných osobností:

 Bernard Cornwell (* 1944) – britský spisovatel
 David L. Cornwell (1945–2012) – americký politik
 John Cornwell (spisovatel) (* 1940) – anglický novinář a spisovatel

Externí odkazy